Бартоломео Назарі (1693—1758) — італійський художник, портретист.
 Хассан Назарі (* 1956) — іранський футболіст, що грав на позиції захисника.